БК Новосибирск в сезоне 2014/2015 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России в сезоне 2014/15.

Итоги прошедшего сезона (2013/2014) 
Играя в Суперлиге, команда заняла 3-е место в регулярном чемпионате. В плей-оффе новосибирцы дошли до полуфинала. Проиграв «бронзовую» серию Спартаку-Приморью 1—3, команда заняла 4-е место.

Хронология событий 
 1 августа — 6 сентября 2014 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске.

 8 — 23 сентября 2014 г. БК «Новосибирск» проводил третий учебно-тренировочный сбор в Хорватии, где команда сыграла 8 игр, из них с «Кварнером 2010» - 77:81 и «Рогачкой» - 70:81 (Анисимов 14 оч.).

 29 марта 2015 г. БК «Новосибирск» впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, победив в финальном матче, на своей площадке, московское «Динамо» — 81:78. Разыгрывающий «сибиряков» Сергей Токарев был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Кубка России. Также в символическую пятёрку вошли: Виталий Ионов и Павел Подкользин.

 11 мая 2015 г. БК «Новосибирск» выиграв финальную серию 3-0 у Спартака-Приморье, впервые в своей истории став обладателям золотых медалей Суперлиги.

 12 мая 2015 г. РФБ назвала лучших игроков сезона-2014/15, из них разыгрывающий Сергей Токарев был признан самым ценным игроком турнира, а Юре Шкифич лучшим лёгким форвардом.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

Регулярное первенство

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Плей-офф

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Кубок России

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Состав 

 Генеральный директор клуба — Сергей Бабков
 Главный тренер — Владимир Певнев
 Тренер — Виктор Кухаренко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

БК «Новосибирск»
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе